Yebba kan syfta på:

 Yebba (artist) (1995–), en amerikansk sångare och låtskrivare fullständigt namn Abbey Smith,
  El Jabha, ort i Marocko